Název Neviditelní má následující významy:

Ve společnosti:
 Neviditelní (projekt) – CSR projekt v České republice z roku 2021

V kultuře:
 Neviditelní – český televizní seriál z roku 2014
 Neviditelní (film) – španělský dokumentární film z roku 2007